Marrakech est une ville du Maroc.
 Le Marrakech est un ferry construit en 1986 pour la SNCM.
 Marrakech est un jeu de société de Dominique Ehrhard.